Tesin kan syfta på följande platser:

Mongoliet 

 Tes-Khem, vattendrag,

Tjeckien 

 Český Těšín, Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Mongolietförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar